Montoro puede referirse a:

 Ducado de Montoro, título nobiliario español otorgado en el s.XVII por el rey Felipe IV

Localidades

Montoro - municipio de la provincia de Córdoba.

Montoro - comuna de la provincia de Avellino.
Montoro Inferiore - comuna italiana extinta.
Montoro Superiore - comuna italiana extinta.

Personas
 André Franco Montoro (1916-1999) - político brasileño.
 Ángel Montoro (1989) - jugador de balonmano español.
 Cristóbal Montoro (1950) - ministro de Hacienda español.